Martin Gildemeister ist der Name folgender Personen:

* Martin Gildemeister (Mediziner) (1876–1943), deutscher Physiologe
 Martin Hermann Gildemeister (1836–1918), deutscher Überseekaufmann und Diplomat